Snake Eyes kan syfta på:

Snake Eyes (film, 1998) – en amerikansk thrillerfilm från 1998
Snake Eyes (film, 2020) – en amerikansk actionfilm från 2020